Sabrodino () ist der Name von Orten in Kasachstan und Russland:

Kasachstan:
 Sabrodino (Westkasachstan), Dorf in der Oblast Westkasachstan

Russland:
 Sabrodino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad
 Sabrodino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Kimschen, 1938 bis 1946 Kleinlesgewangen, auch: Lesgewangminnen, 1938 bis 1946: Lesgewangen, sowie: Abschruten, 1938 bis 1946 Schroten, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Sabrodino (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan